Chytriomyces — рід грибів родини Chytridiaceae. Назва вперше опублікована 1945 року.

Класифікація 
До роду Chytriomyces відносять 36 видів:

Примітки

Джерела 
 Karling, J.S. 1945. Brazilian chytrids. VI. Rhopalophlyctis and Chytriomyces, two new chitinophylic operculate genera. American Journal of Botany. 32(7):362-369 - P.363

Роди грибів
Хітридіоміцети